J. Leo Fairbanks House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 J. Leo Fairbanks House (Corvallis, Oregon), NRHP-ID 85000290
 J. Leo Fairbanks House (Salt Lake City, Utah), NRHP-ID 84002198